Аманмурад Какагельдыев (род. 28 декабря 1949) — советский и туркменский шахматист, мастер спорта СССР (1971), международный мастер (1993).

Биография 
Выпускник математического факультета Туркменского университета.

Самостоятельно выучил правила передвижения фигур, наблюдая за игрой отца с друзьями. Занимался в Ашхабадском дворце пионеров у заслуженного тренера Туркменской ССР Э. Кеворкова.

Чемпион Туркменской ССР 1967, 1972 и 1975 гг. Серебряный призёр чемпионатов Туркменской ССР 1965 и 1966 гг. Бронзовый призёр чемпионата Туркменской ССР 1964 г.

Многократный участник отборочных соревнований чемпионатов СССР.

Победитель чемпионата СССР среди сельских шахматистов 1974 г. (впереди А. С. Лутикова и Р. Д. Холмова).

В составе сборной Туркменской ССР участник Всесоюзной олимпиады 1972 г., Спартакиад народов СССР 1975, 1979, 1983 и 1991 гг., командного чемпионата СССР 1981 г.

В составе сборной Туркмении участник шести шахматных олимпиад (1992, 1994, 1996, 1998, 2002 и 2008 гг.; на всех олимпиадах, кроме 1994 г., играл на 1-й доске), командных чемпионатов Азии 2003 и 2005 гг., Всемирных интеллектуальных игр 2008 г. (командные и парные турниры по блицу и рапиду).

Победитель зонального турнира 1993 г. Участник межзонального турнира 1993 г. Участник зонального турнира 2017 г.

Участник личных чемпионатов Азии 1998 и 2003 гг.

Участник нескольких чемпионатов мира среди ветеранов.

Также занимался игрой по переписке. В составе сборной Туркменской ССР участвовал в 3-м и 4-м командных чемпионатах СССР (оба раза играл на 1-й доске).

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления А. Какагельдыева в первенствах СССР между командами союзных республик
 Выступления А. Какагельдыева в командных кубках СССР
 Выступления А. Какагельдыева на шахматных олимпиадах
 Выступления А. Какагельдыева в личных чемпионатах Азии
 Выступления А. Какагельдыева в командных чемпионатах Азии
 Выступления А. Какагельдыева в командных чемпионатах среди городов Азии

Шахматисты СССР
Шахматисты Туркменистана
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Участники командных чемпионатов Азии по шахматам
Мастера спорта СССР по шахматам
Международные мастера по шахматам